Акичал има више значења:

 Акичал (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Акичал (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику